Э́рнё Шо́ймоши (; 21 июня 1940, Диошдьёр, Венгрия — 19 февраля 2011) — венгерский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме (1960), бронзовый призёр чемпионата Европы (1964).

Биография 
Выступал за клубы Диошдьёр, Уйпешт и Печ в качестве полузащитника и защитника. За сборную Венгрии сыграл 38 игр и забил 7 голов. В составе команды становился бронзовым призёром Олимпийских игр в Риме (1960) и чемпионата Европы (1964). Также выступал на мировом первенстве в Чили (1962).

После завершения спортивной карьеры работал в МВД, в личной охране бывшего венгерского лидера Яноша Кадара. В 1993 г. ушёл в отставку.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на nssz.hu
 Профиль на sports-reference.com

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Диошдьёр»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Печ»